Яловщина () — топоним

Белоруссия
 Яловщина — деревня в Путришковском сельсовете Гродненского района

Украина
 Яловщина — лесное урочище и региональный ландшафтный парк в Чернигове
 Яловщина — городское кладбище в Чернигове.
 Яловщина — историческая местность в Чернигове
 Яловщина — комплекс археологических памятников в Чернигове

А также
 Еловщина — село в Немском районе Кировской области, входящее в Немское городское поселение